Дос Лагунас има више значења:

 Дос Лагунас (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Дос Лагунас, Ла Соледад Фраксион Дос (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос Лагунас, Сан Исидро (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос Лагунас, Антонино Лагунес (Ла Антигва), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Лагунас (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику